Taeniopteryx — рід веснянок родини Taeniopterygidae.

Класифікація 
 Taeniopteryginae Klapálek, 1905
 Taeniopteryx Pictet, 1841
 Taeniopteryx angarensis (Zapekina-Dulkeit 1956) (same as T. nebulosa?)
 Taeniopteryx araneoides Klapálek, 1902
 Taeniopteryx auberti Kis & Sowa, 1964
 Taeniopteryx burksi Ricker & Ross, 1968
 Taeniopteryx caucasica Zhiltsova, 1981
 Taeniopteryx fusca Ikonomov, 1980
 Taeniopteryx hubaulti Aubert, 1946
 Taeniopteryx kuehtreiberi Aubert, 1950
 Taeniopteryx lita Frison, 1942
 Taeniopteryx lonicera Ricker & Ross, 1968
 Taeniopteryx maura (Pictet, 1841)
 Taeniopteryx metequi Ricker & Ross, 1968
 Taeniopteryx mercuryi Fochetti & Nicolai, 1996
 Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758)
 Taeniopteryx nelsoni Kondratieff & Kirchner, 1982
 Taeniopteryx nivalis (Fitch, 1847)
 Taeniopteryx parvula Banks, 1918
 Taeniopteryx pecos Baumann & Jacobi, 1984
 Taeniopteryx robinae Kondratieff & Kirchner, 1984
 Taeniopteryx schoenemundi (Mertens 1923)
 Taeniopteryx starki Stewart & Szczytko, 1974
 Taeniopteryx tenuis Needham, 1905
 Taeniopteryx ugola Ricker & Ross, 1968

Посилання 
 DeWalt, R. E., U. Neu-Becker & G. Stueber (2013) Plecoptera Species File Online. Version 1.0/4.1.  4-3-2013.

Веснянки
Роди комах